Péta peut désigner :
 la bataille de Péta, une bataille de la guerre d'indépendance grecque en 1822 ;
 péta, ou peta (symbole P), un préfixe du Système international d'unités (SI) qui représente 1015, soit un million de milliards ;
 peta, terme pāli équivalent au terme preta en sanskrit ;
 Peta, un chat anglais.

Sigle 

Le sigle PETA signifie :
 , en anglais, soit pour un traitement éthique des animaux, en français, association de défense des animaux ;
 en anglais, , parodie de l'association PETA ;
 en indonésien, Pembela Tanah Air ou « défenseurs de la Patrie », le corps paramilitaire de supplétifs indigènes créé par les autorités d'occupation japonaise des Indes néerlandaises pour préparer la population à un débarquement des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale.

Sigle de 4 caractères